John York puede referirse a los siguientes hombres:

John York, patólogo estadounidense.
John J. York, actor estadounidense.
John York (n.1946), músico estadounidense.